Piombo è l'elemento chimico di numero atomico 82.
 Il piombo tetraetile è un composto tossico.

 Piombo da pesca è il peso attaccato alla lenza nella pesca con canna da pesca.
 Il filo a piombo uno strumento utilizzato per determinare la direzione verticale.

 Gli Anni di piombo sono un periodo storico dell'Italia.
 Anni di piombo (film 1981) è un film del 1981.
 Anni di piombo (Marocco) è anche un periodo storico del Marocco.

 Piombo è una contrada del comune Vittoria (Italia).

Nomi 
 Sebastiano del Piombo fu un celebre pittore italiano
 Massimo Piombo è un noto stilista italiano

Aziende 
 La PIOMBO è una nota casa di moda italiana